Фабио Фоньини — победитель соревнований, обыгравший в полуфинале чемпиона трёх последних лет Рафаэля Надаля.

Посев 
Все сеяные участники начинают турнир со второго раунда.

  Новак Джокович (Четвертьфинал)
  Рафаэль Надаль (Полуфинал)
  Александр Зверев (Третий раунд)
  Доминик Тим (Третий раунд)
  Кэй Нисикори (Второй раунд)
  Стефанос Циципас (Третий раунд)
  Марин Чилич (Второй раунд)
  Карен Хачанов (Второй раунд)
  Борна Чорич (Четвертьфинал)
  Даниил Медведев (Полуфинал)
  Марко Чеккинато (Третий раунд)
  Николоз Басилашвили (Первый раунд)
  Фабио Фоньини (Титул)
  Гаэль Монфис (Отказ)
  Денис Шаповалов (Первый раунд)
  Давид Гоффен (Второй раунд)
  Кайл Эдмунд (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные матчи

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Квалификация

1-я четверть

2-я четверть

3-я четверть

4-я четверть

5-я четверть

6-я четверть

7-я четверть

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка Квалификации 

Monte-Carlo Rolex Masters 2019